Sancho III. Kastilský ( Sancho III de Castilla, 1134, Toledo – 31. srpna 1158, Toledo) byl král Kastílie a Toleda v letech 1157 a 1158 z burgundsko-Ivrejské dynastie. Založil Řád calatravských rytířů.

Život 
Byl vytouženým prvorozeným synem kastilského krále Alfonse VII. a Berenguely, dcery barcelonského hraběte Ramona Berenguera III. Roku 1149 byl titulován jako král Nájery a aktivně se zúčastnil bojů s Almohady.

30. ledna 1151 se v Calahoře oženil s Blankou, dcerou navarrského krále Garcíi VI. Blanka roku 1156 zemřela zřejmě na následky druhého porodu. Sancho se znovu neoženil. Když jeho otec roku 1157 umíral, rozdělil dědictví mezi Sancha a mladšího Ferdinanda tak, že Sancho dostal Kastílii a bratr León. V květnu 1158 bratří vyřešili vzájemné rozmíšky tzv. smlouvou ze Sahagúnu. V srpnu 1158 Sancho po roce vlády zemřel a poručníkem jeho nezletilého syna se stal bratr Ferdinand.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilští infanti
Kastilští králové
Muži
Katoličtí panovníci
Narození v Toledu
Úmrtí v Toledu
Pohřbení v katedrále v Toledu
Narození v roce 1134
Úmrtí 31. srpna
Úmrtí v roce 1158